Albert Heijn (supermarkt) (AH), een Nederlandse supermarktketen
 Air Algérie, een luchtvaartmaatschappij met IATA-code AH
 Aziatische weg, Engels: Asian Highway, AH, een project om het Aziatische snelwegennet te verbeteren
 Islamitische kalender, ("Anno Hegirae", AH), "Na de Hidjra", na de migratie van Mohammed en zijn volgelingen van Mekka naar Medina in 622)

 Joseph Ignaz von Ah (1834 – 1896), pseudoniem: Hartmann von Baldegg, een Zwitsers rooms-katholiek priester en letterkundige.
 Ampère-uur, (Ah), een eenheid van elektrische lading
 Station Arnhem Centraal